Le qualificazioni del singolare  dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2005 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo ABN AMRO World Tennis Tournament 2005 prevedevano 16 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Olivier Rochus (Qualificato)
 Ivo Minář (ultimo turno)
 Tomas Behrend (primo turno)
 Olivier Mutis (primo turno)

 Bohdan Ulihrach (Qualificato)
 Björn Phau (ultimo turno)
 Wang Yeu-tzuoo (primo turno)
 Stanislas Wawrinka (Qualificato)

Qualificati 

 Olivier Rochus
 Bohdan Ulihrach

 Stanislas Wawrinka
 Wang Yeu-tzuoo

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2005